Корсини () — знатный флорентийский род.
 Корсини, Андрей (1301—1373) — святой Римско-католической церкви.
 Климент XII (в миру Лоренцо Корсини; 1652—1740) — папа римский с 12 июля 1730 по 6 февраля 1740.
 Палаццо Корсини — дворец в стиле позднего барокко в Риме, возведённый для семьи Корсини между 1730—1740 годами.
 Корсини, Бруно Энрике (род. 1989) — бразильский футболист, полузащитник.
 Корсини, Джулио (1933—2009) — итальянский футболист.
 Корсини, Доминико Антонович (также Дементий; 1774—1814) — итальянский театральный художник, работавший в России.
 Корсини, Иероним Доминикович (1808—1876) — русский архитектор, сын Доминико.
 Корсини, Мария Антоновна (урожд. Быстроглазова; умерла в 1859) — русская писательница.
 Корсини, Мария (1884—1965) — блаженная Римско-католической церкви.
 Корсини, Наталья Иеронимовна (в замужестве Утина; 1841—1913) — прозаик, драматург.
 Корсини, Паоло (род. 1947) — итальянский сенатор.